Bernd Dreher
Martin Dreher
Maria Cristina Dreher Mansur
Jimmy Dreher de Oliveira

Desambiguação